Amadou bezeichnet:
 einen männlichen Vornamen, siehe Amadou (Vorname)

Amadou ist der Familienname folgender Personen:

 Aïssa Amadou (1928–1974), nigrische Frauenrechtlerin und Ehefrau des Staatspräsidenten Hamani Diori, siehe Aïssa Diori
 Aude Amadou (* 1980), französische Politikerin
 Hama Amadou (* 1950), nigrischer Politiker, Premierminister Nigers
 Ibrahim Amadou (* 1993), französischer Fußballspieler
 Jean Amadou (1929–2011), französischer Sänger und Humorist
 Kader Amadou Dodo (* 1989), nigrischer Fußballspieler
 Lailatou Amadou Lele (* 1983), nigrische Taekwondoin
 Marou Amadou (* 1972), nigrischer Jurist, Politiker und Diplomat
 Moudachirou Amadou (* 1971), beninischer Fußballspieler
 Moutari Amadou (* 1994), nigrischer Fußballspieler
 Ousmane Amadou (* 1970), nigrischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

Siehe auch:
 Amadou & Mariam